Aon Center může být:

 Aon Center (Chicago) – budova v Chicagu
 Aon Center (Los Angeles) – budova v Los Angeles